La barrière ouest (en ) est une barrière de glace située en Antarctique, qui s'étend sur une surface de .

Elle est découverte par l'expédition Gauss (1901–1903) d'Erich von Drygalski qui la nomme d'après la position où elle se situe par rapport à son navire. C'est là que se situe l'Île Zavadovskiy.

Ouest